Le comté de Hancock est un comté de Géorgie, aux États-Unis.

Démographie

Notes et références

Liens externes 
 
 

Division administrative fondée en 1792